Планета Земля — из-за больших водных пространств и/или оттенка атмосферы.
 Планета Нептун (большой голубой гигант) — из-за оттенка атмосферы.
 Голубая планета (премия) — японская награда «за значительный вклад в решение глобальных проблем окружающей среды».
 Видео
 Голубая планета (фильм) — американский документальный фильм.
 Голубая планета (телесериал) — британский документальный телесериал.
 Голубая планета 2 — британский документальный телесериал.